Miura może odnosić się do:
 Miura – miasto w Japonii
 Półwysep Miura
 Lamborghini Miura

Japońskie nazwisko Miura nosili m.in.:
 Aika Miura – aktorka 
 Ayako Miura (1922-1999) – pisarka
 Katsumi Miura (ur. 1953) – astronom
 (7682) Miura – planetoida nazwana na jego cześć
 Kazuyoshi Miura (ur. 1967) – piłkarz
 Kentarō Miura (ur. 1966) – mangaka
 Kinnosuke Miura (1864-1950) – neurolog
 Gorō Miura (1847-1926)
 Moriharu Miura (1857-1916) – lekarz patolog
 Tamaki Miura (1884-1946) – śpiewaczka operowa